«Поющий убийца» (, , букв. с кит. «Маленькая роковая звезда») — гонконгский кинофильм режиссёра Чжан Чэ производства киностудии братьев Шао.

Сюжет 
Когда-то Джонни был бандитом. Теперь он известный певец, завязавший с прошлым. Тем не менее, он уже два года ищет девушку по имени Лили. Однажды, в попытке найти свою любовь, он натыкается на своих товарищей, с которыми они вместе занимались ограблениями. Те обещают рассказать, где Лили, если тот принесёт им десять тысяч и сделает слепок с ключа от сейфа управляющего клуба, в котором выступает Джонни. Джонни с трудом соглашается на это и всё выполняет. Когда Джонни снова встречается со своими старыми друзьями, те показывают запись, на которой видно как Джонни делает слепок с ключа от сейфа, и начинают шантажировать Джонни. Сразу после этого появляется управляющий Фэн, и становится ясно, что они заодно. На следующий день деньги из сейфа пропадают, и к расследованию подключается детектив Ван, знакомый Джонни. Певец с трудом соглашается на ограбление вместе с бандой ювелирного магазина. Когда они начинают операцию, Джонни встречает Лили, которая, как оказалось, работает в том магазине, и сразу переходит на сторону закона, мешая своим соратникам совершить ограбление. В результате драки и перестрелки некоторые члены банды погибают, а Джонни получает ранение. Фэн пытается убить Джонни, но ему удаётся сбежать. Хэ Мань с Волшебником переходят на сторону раненного, после чего трое скрываются. Позже Лили навещает своего возлюбленного. Между тем детектив Ван, расследуя разборки в ювелирном и изучив запись, где Джонни делает слепок, находит доказательства невиновности знаменитости. Фэн отдаёт приказ своим людям найти и убить Джонни, Волшебника и Хэ Мань. В результате нападения людей Фэна Волшебник и Хэ Мань погибают, а Джонни и его девушка вынуждены бежать. Джонни оставляет свою девушку в безопасности, а сам идёт к Фэну, где происходит перестрелка. Джонни убивает многих людей Фэна, а самого управляющего избивает. Тут же на место прибывает детектив Ван, который сообщает, что верит в невиновность звезды и что Лили сообщила ему, куда отправился Джонни. На Фэна надевают наручники.

В ролях

Съёмочная группа 
 Компания: Shaw Brothers
 Продюсер: Шао Жэньлэн
 Режиссёр: Чжан Чэ
 Сценарист: 
 Ассистент режиссёра: Лэй Куоккён
 Постановка боевых сцен: , Лю Цзялян
 Художник: Джонсон Цао
 Монтажёр: Куок Тхинхун
 Дизайнер по костюмам: Лэй Кхэй, Камбер Хуан
 Грим: Фан Юань
 Оператор: Гун Мудо
 Композитор: ,

Сборы в Гонконге 
Гонконгская премьера на больших экранах состоялась 22 декабря 1970 года. Сумма выручки от кинотеатрального проката, завершившегося 31 декабря, составила  HK$ — таким образом кинофильм уступил сборам картины «Это будут герои», но обошёл «».

Отзывы 
«Такие фильмы, как „Поющий убийца“, довольно быстро устаревают — гораздо быстрее, чем фехтовальные уся-эпики или рукопашные кунгфу-боевики. Очень жаль, потому что если бы не вопиющая старомодность во всём — начиная с костюмов и причёсок и заканчивая актёрской игрой и постановкой боёв — этот фильм мог бы составить реальную конкуренцию современным криминальным триллерам.», — Борис Хохлов, HKCinema.ru.

«„Поющий убийца“ ценен как версия „молодого побега“ „перестрелочного“ поджанра гонконгских боевиков, но как кинофильм он далеко не великолепен.», — Уилл Коуф, Silver Emulsion Film Reviews.

Примечания

Ссылки 
   
 «Поющий убийца»  на сайте Hong Kong Movie DataBase
 

Фильмы Гонконга 1970 года
Фильмы-боевики Гонконга
Детективные фильмы Гонконга
Фильмы Shaw Brothers Studio
Фильмы на языке путунхуа
Фильмы о боевых искусствах
Фильмы Чжан Чэ